VC10 bezeichnet:
 den Computer Commodore Max
 das Flugzeug Vickers VC10

Abkürzung